Denumirea de Părveneț se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Părveneț, un sat în comuna Straldja, regiunea Iambol;
 Părveneț, un sat în comuna Rodopi, regiunea Plovdiv.